Karol Emanuel II, wł. Carlo Emanuele II di Savoia (ur. 20 czerwca 1634 w Turynie, zm. 12 czerwca 1675 tamże) – książę Sabaudii w latach 1638–1675 (do 1663 rządziła jego matka Krystyna Maria Burbon jako regentka), markiz Saluzzo, hrabia Aosty, Genewy, Moriany i Nicei, również pretendent do tronu Cypru i Jerozolimy.

Życiorys 
Urodził się w Turynie jako trzeci syn Wiktora Amadeusza I, księcia Sabaudii, i Krystyny Marii Burbon, księżniczki francuskiej (córki króla Henryka IV i jego drugiej żony Marii Medycejskiej).

Zanim osiągnął pełnoletniość, księstwem rządziła w jego imieniu matka, ale nawet kiedy już stał się pełnoletni, nadal żył z dala od spraw państwowych. Stał się znany przede wszystkim ze względu na swoje prześladowania waldensów, które zakończyły się ich masakrą w 1655.

Po śmierci matki w 1663 Karol Emanuel odzyskał pełnię władzy. Nie udało mu się zapewnić swoim ziemiom dostępu do morza kosztem Genui podczas drugiej wojny genueńsko-sabaudzkiej (1672–1673). Miał również problemy w powstrzymaniem wpływów potężnej Francji we Włoszech. Udało mu się jednak usprawnić handel i tym samym wzbogacić księstwo, rozwinął bowiem port w Nicei i wybudował drogę przez Alpy do Francji. Zreformował armię: utworzył pięć regimentów piemonckich i odtworzył kawalerię, wprowadził nowe uniformy. Odbudował również fortyfikacje i zrekonstruował kilka pięknych budynków w Turynie, na przykład Palazzo Reale.

4 marca 1663 jego pierwszą żoną została Franciszka Magdalena Orleańska (ur. 1648, zm. 1664), córka wuja Karola Emanuela – Gastona, księcia Orleanu (brata matki Karola Emanuela). Para nie miała dzieci.

20 maja 1665 jego drugą żoną została francuska Maria Joanna Baptista de Savoie-Nemours (ur. 1644, zm. 15 marca 1724), która po śmierci męża została regentką (1675–1684). Para miała jedno dziecko – syna Wiktora Amadeusza II.

Miał także dzieci nieślubne:

z Marią Joanną Trecesson, markizą Cavour, :
 Krystyna Hipolita, wł. Cristina Ippolita, (1655–1730), pierwotnie przeznaczona do zakonu (wizytek w Aoście lub Chambéry), ale poślubiła markiza Masserano (mieli trzy córki, które zostały wizytkami)
 Ludwika Adelajda, wł. Luisa Adelaide, (1662–1701), w zakonie wizytek w Aoście od 1665 roku
 Józef (wł. Giuseppe) Trecesson (zm. 1736), który został opatem Sesto i Lucedio.

z Gabrielą Mesmes Marolles, wł. Gabriella di Mesmes de Marolles, hrabiną Lanze:
 Franciszek August, wł. Francesco Agostino, przyszły hrabia Lanze i Vinovo, poślubił Barbarę Piossasco Piobesi, wł. Barbara Piossasco di Piobesi
 Karol, wł. Carlo, zwany kawalerem Karolciem (wł. Cavalier Carlino).

Ordery 
 Order Annuncjaty; od 1638 wielki mistrz

Rodowód

Przypisy

Uwagi 

Dynastia sabaudzka
Władcy Sabaudii
Odznaczeni Orderem Annuncjaty
Urodzeni w 1634
Zmarli w 1675
Ludzie urodzeni w Turynie